Stefanovits ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Branco Stefanovits, rumänischer Urologe
 Pál Stefanovits, auch Paul Stefanovits (1920–2016), ungarischer Chemieingenieur und Professor für Bodenkunde
 Péter Stefanovits (* 1947), ungarischer Maler und Objektkünstler

Siehe auch:
 Stefanowitsch
 Stevanović